Дойч-Еферн (нім. Deutsch Evern) — громада в Німеччині, розташована в землі Нижня Саксонія.
 Людвиг Дойч (фр. Ludwig Deutsch 13 травня, 1855, Відень — 9 квітня, 1935, Париж) — французький художник австрійського походження.
 Девід Дойч (англ. David Deutsch; нар. 1953, Хайфа) — британський фізик-теоретик ізраїльського походження, працював в Оксфордському університеті.
 Андре Дойч (англ. André Deutsch; 15 листопада 1917, Будапешт — 11 квітня 2000, Лондон) — британський видавець угорського походження.
 Дойч-Ярндорф (нім. Deutsch Jahrndorf) — громада округу Нойзідль-ам-Зе у землі Бургенланд, Австрія.
 Карл Дойч Карл Вольфганг Дойч (нім. Karl Wolfgang Deutsch, 21 липня 1912 року, Прага — 1 листопада 1992 року, Кембридж) — німецький соціолог і політолог чеського походження.
 Дойч-Шютцен-Айзенберг (нім. Deutsch Schützen-Eisenberg) — громада округу Оберварт у землі Бургенланд, Австрія.
 Зої Дойч (англ. Zoey Deutch; нар. 10 листопада 1994(19941110), Лос-Анджелес, Каліфорнія, США) — американська акторка.
 Дойч-Гріффен (нім. Deutsch-Griffen) — громада в федеральній землі Каринтія (Австрія).
 Ернст Дойч (нім. Ernst Deutsch; 16 вересня 1890 — 22 березня 1969) — австрійський і німецький актор.
 Дойч — село, громада округу Сениця, Трнавський край Словаччини.